Le terme Speechless peut désigner :

Chanson 

 Speechless, une chanson de Michael Jackson ;
 Speechless, une chanson de Lady Gaga.

Télévision 
 Speechless, une série télévisée américaine diffusée à l'automne 2016 sur le réseau ABC.